Prope Ltd. — компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр.

История 
Компания была основана бывшими сотрудниками Sonic Team, во главе с бывшим главой компании Юдзи Накой со стартовым капиталом 10 млн иен, часть этих денег была передана компанией Sega, в обмен на то, что Sega будет издателем будущих игр, но если она откажется от издательства игры, то Юдзи Нака может попросить другую компанию.

Prope намерена создавать игры для детей и взрослых, а также для того, чтобы изучить возможности двухмерной и трёхмерной графики.

Список игр, разработанных компанией 
Первоначально студия была связана с разработкой сиквела игры Nights into Dreams…, но Nights: Journey of Dreams в итоге была разработана студией Sega Studio USA. Нака в одном интервью заявил, что студия не будет разрабатывать игры, права которых принадлежат Sega. В декабре 2008 года были выпущены первые две игры — Let’s Tap и Let’s Catch, последняя была размещена на WiiWare. Распространением обеих игр занималась компания Sega. После выпуска двух игр на Wii, компания преступила к разработке игры для iPhone и Windows Phone: в ноябре был выпущен порт Let’s Tap и разработана игра Ivy the Kiwi? соответственно. Версия для Windows Phone была выпущена компанией Microsoft, а через год компанией была портирована для Wii и Nintendo DS и выпущена компаниями Namco Bandai, Xseed Games и Rising Star Games. Осенью расширили список уровней до 50 для Wii и Nintendo DS версий.

iOS 
Игры были выпущены лейблом iPrope.

 Let’s Tap (2009)
 10 Count Boxer (2009)
 Fluffy Bear (2009)
 Just Half (2010)
 Real Ski Jump HD (2010)
 PD -prope discoverer- (2011)
 Flick Pig (2011)
 Get the Time (2011)
 Past Camera (2011)
 Power of Coin (2011)
 Nine Dungeon (2011)
 Real Animals HD (2011)
 Real SkiJump Battle (2012)
 Ivy the Kiwi? (2012)
 Buddy Monster (2012)
 Real Whales (2013)
 E-Anbai Just Right (2014)
 Samurai Santaro (2014)

Nintendo DS 
 Ivy the Kiwi? (2010)

Nintendo 3DS 
 Rodea the Sky Soldier (2015)

Wii 
 Let’s Catch (2008)
 Let’s Tap (2008)
 Ivy the Kiwi? (2010)
 Fishing Resort (2011)
 Rodea the Sky Soldier (2015)

Windows Phone 
 Ivy the Kiwi? (2009)

PlayStation Portable 
 Digimon Adventure (2013)

PlayStation 3 
 Digimon All-Star Rumble (2014)

Android 
 Real Whales (2013)
 Absolutely Innocent Princess (TBA)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 SEGA x PROPE
 Сайт iPrope
 Prope на сайте IGN

Производители компьютерных игр Японии
Компании, основанные в 2006 году
Производители компьютерных игр по алфавиту